Името Антимово носят две български села:

 Антимово, област Видин
 Антимово, област Силистра